Ел Киви има више значења:

 Ел Киви (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Киви (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Киви (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику